Yahata steht für:

 Yahata (Kitakyūshū), ein Stadtteil der japanischen Stadt Kitakyūshū

Yahata ist der Familienname folgender Personen:

 Kenji Yahata (* 1980), japanischer Hürdenläufer
 Toshihiro Yahata (* 1980), japanischer Fußballspieler